Gösele ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Gösele (1912–2004), deutscher Bauphysiker
 Ulrich Gösele (1949–2009), deutscher Physiker